Spartak Moskva může znamenat:

 HK Spartak Moskva – hokejový klub
 FK Spartak Moskva – fotbalový klub
 Spartak Moskva (basketbal ženy) – ženský basketbalový klub (nezaměňovat s kluby z rozcestníku Spartak Moskevská oblast!)

Podobné názvy 
 Spartak Moskevská oblast